Mount Cook steht für:

 Aoraki/Mount Cook, häufig nur Mount Cook genannt, ist mit  der höchste Berg Neuseelands
 Mount Cook (Antarktika), Berg im ostantarktischen Kempland
 Mount Cook (Eliaskette), Berg an der Grenze zwischen USA und Kanada
 Mount Cook (Queensland), Berg im Norden von Queensland, Australien

 Aoraki/Mount Cook (Neuseeland), häufig auch Mount Cook Village genannt, ist ein Bergdorf in Neuseeland, am Ende des State Highway 80 unterhalb des Hooker Glacier

Siehe auch:
 Mount-Cook-Nationalpark